Längelmäki är en ort i Finland.   Den ligger i den ekonomiska regionen  Björneborgs ekonomiska region  och landskapet Satakunta, i den sydvästra delen av landet,  km nordväst om huvudstaden Helsingfors. Längelmäki ligger  meter över havet och antalet invånare är . Den ligger vid sjön Inhottujärvi.

Terrängen runt Längelmäki är mycket platt. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km nordväst om Längelmäki. Runt Längelmäki är det glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Norrmark,  km sydväst om Längelmäki. I omgivningarna runt Längelmäki växer i huvudsak barrskog. 

Trakten ingår i den boreala klimatzonen. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är februari, med  °C.

Kommentarer

Källor 

Orter i Satakunta